Lippertshofen ist der Ortsname von

 Lippertshofen (Gaimersheim), Ortsteil des Marktes Gaimersheim, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Lippertshofen (Neumarkt in der Oberpfalz), Ortsteil der Stadt Neumarkt in der Oberpfalz, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern